Il singolare del Tennis Channel Open 1997 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Mark Philippoussis ha battuto in finale Richey Reneberg  2-6, 6-3, 6-3.

Teste di serie

  Marcelo Ríos (primo turno)
  Wayne Ferreira (primo turno)
  Carlos Moyá (quarti)
  Albert Costa (quarti)

 Andre Agassi (primo turno) 
 Alberto Berasategui (primo turno) 
 MaliVai Washington (primo turno) 
 Richey Reneberg (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tennis Channel Open 1997
ATP Tour 1997